Il singolare del torneo di tennis Geneva Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tomáš Šmíd che ha battuto in finale Mats Wilander 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mats Wilander (finale)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 Tomáš Šmíd (campione)
 Martín Jaite (primo turno)

 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Henri Leconte (semifinali)
 Heinz Günthardt (secondo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Geneva Open 1985